Mellingen bezeichnet:

 Mellingen AG, Kleinstadt im Kanton Aargau, Schweiz
 Mellingen (Thüringen), Gemeinde im Thüringer Landkreis Weimarer Land, Deutschland
 von Meldingen, Mellingen, altes erloschenes Thüringer Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Mehlingen
 Melling